

Persone 
 Alan Furst (1941) – giornalista e scrittore statunitense
 Anton Furst, propr. Anthony Francis Furst (1944-1991) – scenografo inglese
 Christiane Fürst (1985) – pallavolista tedesca
 Fritz Fürst (1891-1954) – calciatore tedesco
 Henry Furst (1893-1967) – giornalista, scrittore, traduttore, poeta e regista teatrale statunitense
 Julius Fürst (1805-1873) – orientalista tedesco di religione ebraica
 Leonhard Fürst (1904-1972) – regista e sceneggiatore tedesco
 Mina Fürst Holtmann (1995) – sciatrice alpina norvegese
 Philipp Fürst (1936-2014) – ginnasta tedesco
 Stephen Furst (1954-2017) – attore e regista statunitense

Titoli nobiliari 
 Fürst – titolo nobiliare tedesco, abitualmente tradotto in italiano come principe, ma non riferibile agli eredi al trono (Prinz)